Schnekenburger ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Schnekenburger (1850–1905), Abgeordneter im württembergischen Landtag
 Hubert Schnekenburger (1894–1979), badischer Landrat
 Jakob Schnekenburger (1798–1873), deutscher Kommunalpolitiker
 Jörg Schnekenburger (1928–1988), deutscher Apotheker und Wissenschaftler

Siehe auch:
 Schneckenburger